Upernaviarsuk bezeichnet:
 Upernaviarsuk, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Upernaviarsuk (Upernavik), Ort im Distrikt Upernavik, Grönland
 Upernaviarsuk (Insel, Aasiaat) (auch Uperniviarsuk), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Upernaviarsuk (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Upernaviarsuk (Insel, Upernavik, nördlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Upernaviarsuk (Insel, Upernavik, südlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Upernaviarsuk (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland